Batesville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Batesville (Alabama), im Barbour County
 Batesville (Arkansas), im Independence County
 Batesville (Cherokee County, Georgia)
 Batesville (Habersham County, Georgia)
 Batesville (Indiana), im Ripley County
 Batesville (Kansas), im Woodson County
 Batesville (Maine), im Aroostook County
 Batesville (Mississippi), im Panola County
 Batesville (Missouri), im Butler County
 Batesville (Ohio), im Noble County
 Batesville (South Carolina), im Greenville County
 Batesville (Red River County, Texas)
 Batesville (Zavala County, Texas)
 Batesville (Virginia), im Albemarle County

Sonstiges:
 Batesville Creek, Fließgewässer im Faulkner County, Arkansas
 Batesville Commercial Historic District, Park im Independence County, Arkansas
 Batesville East Main Historic District, Park im Independence County, Arkansas
 Batesville Water Carnival Stadium, Park im Independence County, Arkansas

im NRHP gelistete Objekte:
 Batesville Commercial Historic District, in Batesville, Arkansas, ID-Nr. 82000834
 Batesville Confederate Monument, in Batesville, Arkansas, ID-Nr. 96000504
 Batesville East Main Historic District, in Batesville, Arkansas, ID-Nr. 83003546
 Batesville Mounds, in Batesville, Mississippi, ID-Nr. 88002702